Maria van Guise, Frans: Marie de Guise; Engels: Mary of Guise; 22 november 1515 – Edinburgh 11 juni 1560) was een dochter van Claude van Lotharingen, en de zuster van Frans van Guise.

Maria trouwde een eerste keer met Lodewijk II van Longueville, zoon van Lodewijk I van Longueville en van Johanna van Neuchâtel. Hun zoon was Frans (1535-1551), die graaf van Neuchâtel zou worden.

Zij trouwde een tweede keer in 1538 met koning Jacobus V van Schotland, aan wie zij een dochter schonk: Maria Stuart, de latere Mary, Queen of Scots. Na de dood van Jacobus V trad Mary of Guise vanaf 1554 op als regentes voor haar dochter Maria Stuart: zij regeerde geheel overeenkomstig de belangen van haar familie en bestreed in het bijzonder fel het protestantisme in Schotland, wat in 1559 een grote opstand veroorzaakte. Maria van Guise werd 44 jaar, voordat zij op de ochtend van 11 juni dood in haar bed gevonden werd. Sommigen zeggen dat het Francis Walsingham was die haar doodde.

Huis Guise
Partner van de koning van Schotland
Regent
Guise, M